Ниау — атолл в архипелаге Туамоту.
 Ниау — в египетской мифологии один из богов «Великой Восьмёрки».